GBZ kan syfta på:

 GBZ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Gibraltar